Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2005 в молниеносной программе прошёл 1 октября 2005 года в г. Ишимбае перед стартом основной программы чемпионата России по международным шашкам среди женщин 2005. Соревнования отборочные на чемпионат Европы и Мира в молниеносной программе (из Положения)

Призовой фонд — 1 место − 5 млн. руб., 2-ое −3 млн. руб., 3-е — 2 млн., 4 — 1 тыс., 5 — 500 р.

Чемпионат завершился триумфом ишимбайской шашечной школы. Чемпионкой России стала Тамара Тансыккужина, серебро завоевала Елена Мильшина, бронзу Олеся Абдуллина.

Контроль времени: 5 минут на партию + 5 секунд за ход.

Легенда.
В движении по турам указывается номер игрока и результат игры, например 9/0 означает поражение от 9 номера.

Примечания 

Чемпионаты России в 2005 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
2005 год в шашках
События 1 октября
Октябрь 2005 года
2005 год в Башкортостане